La Route nationale 57 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 57 en Belgique
 Route nationale 57 en Estonie
 Route nationale 57 en France métropolitaine
 Route nationale 57bis en France métropolitaine
 Route nationale 57 au Luxembourg
 Route nationale 57 en Slovaquie

Voir aussi